In Polen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den alpinen Skisport auszuüben. Die 254 Skigebiete konzentrieren sich auf die südlichen Woiwodschaften mit Anteil an den Karpaten: Kleinpolen, Schlesien, Karpatenvorland, mit Anteil an den Sudeten: Niederschlesien sowie mit Anteil an dem Heiligkreuzgebirge. Die bedeutendsten polnischen Wintersportregionen sind Podhale in Kleinpolen am Fuße der Tatra und die Region Oberschlesien mit den westlichen Beskiden. Der bekannteste Skiort Polens ist Zakopane, Polens „Wintersporthauptstadt“ in der Tatra. Das größte Skigebiet Polens liegt jedoch in Szczyrk in den Schlesischen Beskiden in Oberschlesien. Durch die Verbindung zweier benachbarter Skigebiete befindet sich hier seit 2018 das größte zusammenhängende Skiareal Polens mit 23 Liftanlagen und 36 km Piste.
Die Skigebiete in Polen liegen, mit einer Ausnahme, alle unterhalb der natürlichen Baumgrenze. Der höchste polnische Skiberg und zugleich das einzige Skigebiet mit hochalpinem Charakter ist der Kasprowy Wierch (1.987 m) in Zakopane, gefolgt vom Pilsko (1.557 m) in Korbielów in den Saybuscher Beskiden. Kleinere Skigebiete gibt es auch im Norden Polens, z. B. in der Woiwodschaft Ermland-Masuren.

Skigebiete in Kleinpolen

Skigebiete in der Tatra / Hohe Tatra / Westtatra

Skigebiete in der Gemeinde Zakopane

Skigebiete in der Gemeinde Bukowina Tatrzańska

Skigebiete in der Gemeinde Poronin

Skigebiete in der Gemeinde Kościelisko

Skigebiete in den Sandezer Beskiden

Skigebiete in der Gemeinde Krynica-Zdrój

Skigebiete in der Gemeinde Piwniczna-Zdrój

Skigebiete in der Gemeinde Rytro

Skigebiete in den Inselbeskiden

Skigebiete in den Saybuscher Beskiden

Skigebiete in den Makower Beskiden

Skigebiete in den Kleinen Beskiden

Skigebiete in den Niederen Beskiden

Skigebiete in den Gorce

Skigebiete in den Pieninen

Skigebiete in Schlesien

Skigebiete in den Schlesischen Beskiden

Skigebiete in der Gemeinde Wisła

Skigebiete in der Gemeinde Ustroń

Skigebiete in der Gemeinde Istebna

Skigebiete in der Gemeinde Szczyrk

Skigebiete in der Gemeinde Bielsko-Biała

Skigebiete in den Saybuscher Beskiden

Skigebiete in den Kleinen Beskiden

Skigebiete in Niederschlesien

Skigebiete im Riesengebirge

Skigebiete im Glatzer Bergland

Skigebiete im Isergebirge

Skigebiete im Waldenburger Bergland

Skigebiete in Karpatenvorland

Skigebiete in Heiligkreuz

Skigebiete in Ermland-Masuren

Skigebiete in Großpolen

Skigebiete in Łódź

Skigebiete in Masowien 

Viele Orte und Hotels in Polen haben kleinere Liftanlagen mit wenigen Liften und Pistenkilometern.

Weblinks 

 Skigebiete in Polen

Polen
!
!Skigebiete